Ломами:
 Ломами — река в Африке, левый приток Конго.
 Ломами — провинция в Демократической Республике Конго.

См. также 
 Верхнее Ломами